В США насчитывается 2 округа с названием Клейборн ():

 округ Клейборн — штат Миссисипи
 округ Клейборн — штат Теннесси

См. также 
 приход Клейборн — штат Луизиана